Soledad (Anzoátegui), een stad in de Venezolaanse staat Anzoátegui
 Soledad (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Soledad (Colombia), een stad in het Colombiaanse departement Atlántico
 Soledad (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement El Paraíso
 Soledad (rivier), een rivier die uitmondt aan de westkust van Nicaragua
 Soledad (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Soledad de Graciano Sánchez, een stad in de Mexicaanse staat San Luis Potosí
 Soledad (Emilio José), een lied van de Spaanse musicus Emilio José uit 1973 met covers van o.a. Nana Mouskouri en Piet Veerman